TPS Turku (voetbal) - Een voetbalploeg uit de Finse stad Turku
TPS Turku (ijshockeyclub) - Een ijshockeyploeg uit dezelfde stad